Каяны:

 Падаунг (каяны) — мьянманский народ;
 Квены (каяны) — финно-угорский народ.
 Каян (народ) (каян) — индонезийский народ.